Marionidrilus är ett släkte av ringmaskar. Marionidrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glattmaskar
Marionidrilus